Селестен Шарль Альфред Бугле (; 1 июня 1870 года ― 25 января 1940 года) ― французский социолог, пред­ста­ви­тель французской социологической школы. Тесно сотрудничал с Эмилем Дюркгеймом. Редактор L’Année Sociologique.

Биография 
Селестен Бугле родился в Сен-Бриё, Кот-дю-Нор. Поступил на учёбу в Высшую нормальную школу в Париже в 1890 году и получил учёную степень агреже философии в 1893 году. Вместе с Ксавье Леоном, Эли Галеви, Леоном Брюнсвиком и Домиником Пароди Бугле стал одним из основателей журнала Revue de Métaphysique et de Morale. В 1896 году он присоединился к Дюркгейму и стал одним из первых редакторов знаменитого социологического журнала Année Sociologique. Получил докторскую степень в 1899 году.

Читал лекции в университетах Сен-Бриё, Монпелье и Тулузе, а в 1908 году занял должность в Сорбонне. В том же году была опубликована самая крупная и известная его работа ― «Очерк о кастовой системе» (Essais sur le régime des castes). Занимал пост директора Высшей нормальной школы Парижа с 1935 по 1940 год. Скончался в Париже в 1940 году.

Влияние 
Селестен Бугле был одним из главных вдохновителей французского антрополога Луи Дюмона: под его влиянием Дюмон начал рассматривать индийские касты (в духе Année Sociologique) не только как элементы, составляющих единое целое, но и одновременно образующие идеологическую систему (систему варн), которая по смыслу и размаху превосходит сумму своих элементов.

Работы 
 Essais sur le régime des castes (1908)
 Leçons de sociologie sur l'évolution des valeurs (1922)
 Эгалитаризм : (Идея равенства) : Социологический этюд = Les idées égalitaires. Étude sociologique / Пер. с фр. Под ред. И. К. Брусиловского. — Одесса, 1904. — XVI, 143 с.
 Социальная наука в современной Германии = Les Sciences sociales en Allemagne. / Перевод с немецкого. — Изд. 2-е. — Москва : URSS : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 168, [1] с.; 22 см. — (Из наследия мировой социологии). — ISBN 978-5-397-02212-5

Примечания

Ссылки 
 Works by or about Célestin Bouglé at Internet Archive
 Works by Célestin Charles Alfred Bouglé at Project Gutenberg

Социологи Франции
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Директора Высшей нормальной школы (Париж)
Персоналии:Сен-Бриё